Thornburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thornburg (Iowa)
Thornburg (Pennsylvania)